Voss (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Vestland
 Voss (voormalige gemeente), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Hordaland
 Voss (California), unincorporated community in El Dorado County in de Amerikaanse staat Californië
 Voss (North Dakota), unincorporated community in Walsh County in de Amerikaanse staat North Dakota
 Voss (Texas), unincorporated community in Coleman County in de Amerikaanse staat Texas

Personen
 Andreas Voss (1961), Duits hoogleraar Infectiepreventie
 Axel Voss (1963), Duits politicus, lid van het Europees parlement
 Eduard Voss (1884-1974) was een Duits entomoloog
 Hans Detlev Voss (1907-1976), Duits graficus en illustrator die langdurig in Nederland woonde
 Harry Frederik Voss (1912-1943), Surinaams-Nederlands onderofficier die postuum onderscheiden werd met de Militaire Willems-Orde
 James Voss (1949), Amerikaans kosmonaut
 Josef Voß (1937-2009), Duits bisschop
 Mark Voss (1991), Nederlands voetbaldoelman
 Martina Voss (1967), Duits voetbalster en voetbalcoach
 Paul Voss (wielrenner) (1986), Duitse wielrenner
 Paul Voss (voetballer) (1988), Nederlandse voetballer
 Peter Voss, Duits SS-officier in de Tweede Wereldoorlog
 Werner Voss (1897-1917), Duits gevechtspiloot uit de Eerste Wereldoorlog

Overige
 Voss (roman), roman van Patrick White
 Blohm + Voss, scheepswerf en machinefabriek in Hamburg